PS je lahko kratica za:

 P.S. - post scriptum, pripis k besedilu
 mednarodna avtomobilska oznaka za Palestino.
 Ps - krajšava za svetopisemsko Knjigo vsalmov
 pravilo službe - dokument, ki ureja dolžnosti uslužbenca (predvsem v vojski in policiji)
 poslanska skupina

Znanost in tehnologija 
 Adobe Photoshop
 .ps - vrhnja internetna domena Palestine
 polistiren
 PostScript - opisni jezik

Organizacije 
 Pošta Slovenije
 Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija

Kratice